Суходольський — українське прізвище.

 Суходольський Богдан — польський філософ, педагог, історик науки та культури
 Суходольський Володимир — радянський драматург
 Суходольський В'ячеслав — військовик
 Суходольський Олексій Львович — актор.
 Суходольський Януарій — польський художник.

Див. також 
 Суходольські

Українські прізвища